

Persone 
 Enrico Ardù – giornalista italiano
 Mimí Ardú – attrice argentina, attiva in campo cinematografico, televisivo e teatrale